Cattedrale di Maria Regina del Mondo – cattedrale di Porto Said
 Cattedrale di Maria Regina del Mondo – cattedrale di Montréal